Le championnat de France de Division Élite féminine 2012-2013 en est la troisième édition, il oppose 12 équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Amiens Longueau Métropole Volley-Ball
Volley-Ball Club Chamalières
Institut Fédéral de Volley-Ball
Volley Club Marcq-en-Barœul
Municipal olympique Mougins Volley-ball
Quimper Volley 29
Entente Saint-Chamond Volley-ball
Association sportive Saint-Raphaël Volley-Ball
Terville Florange Olympique Club
Volley-Ball Tulle Naves
Vandœuvre Nancy Volley-Ball
Vannes Volley-Ball

Formule de la compétition
Les douze équipes s'affrontent en match aller/retour. À l'issue des 22 journées, les deux premières équipes sont promues en Ligue AF (si l'IFVB est en position d’accession, l’équipe classée  sera promue à sa place). Pour la saison 2013-2014, suppression de la DEF, les dix autres équipes intègrent le championnat de Nationale 1F.

Classement de la saison

Résultats de la saison

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue AF 2012-2013
 Nationale 1F 2012-2013

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2012-2013
Volley-ball F2
Championnat F2